Piperidinon, ili Piperidon se može odnositi na nekoliko srodnih hemijskih jedinjenja:

 2-Piperidinon
 3-Piperidinon
 4-Piperidinon